Anthriscus alpina är en flockblommig växtart som beskrevs av Claude Thomas Alexis Jordan. Anthriscus alpina ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Småkörvlar
alpina